

Геннікер — місто, штат Нью-Гемпшир
 Геннікер — переписна місцевість, штат Нью-Гемпшир